Małgorzata is een Poolse voornaam. Het is de Poolse variant van Margarita. De standaard roepnaam voor Małgorzata is Gosia, de jongere generatie gebruikt vaak Małgorzata enkel nog voor administratie en officiële gelegenheden terwijl de oudere generatie Małgorzata gebruikt behalve voor dichte vrienden en familie.

Personen
Małgorzata Dydek - Poolse basketbalspeelster van 2m18 lang.
Małgorzata Foremniak - Poolse actrice
Małgorzata Handzlik - Europarlementariër
Małgorzata Olejnik - Poolse boogschutter en politica.
Małgorzata Teodorska - Poolse actrice

Andere
Mistrz i Małgorzata - Poolse televisiereeks gebaseerd op de roman 'De Meester en Margarita' van Michail Boelgakov.